Sanne kan syfta på:

Personer

Efternamn
 Morten Sanne Melvold (1971–), en fotbollstränare
 Gunnar Sanne (1879–1954), en svensk godsägare och moderat riksdagspolitiker
 Christer Sanne (1940–), en svensk samhällsforskare, civilingenjör
 Johan Sanne (1836–1910), en svensk direktör och politiker
 Eric Ersson i Sanne (1822–1919), en svensk hemmansägare och politiker 
 Viggo Sanne (1840–1896), en dansk musiker
 Eliza Sanne (1839–1930), en dansk sångerska

Förnamn
 Sanne Lennström (1988–), en svensk socialdemokratisk politiker. 
 Sanne Salomonsen (1955–), en dansk rocksångerska
 Sanne Olsson (1987–), en svensk journalist
 Sanne Houby-Nielsen (1960–), en dansk-svensk arkeolog och museichef

Geografi
Sanne socken – en socken i Bohuslän i Sörbygdens härad
 Sanne landskommun –  en tidigare kommun i dåvarande Göteborgs och Bohus län 1863–1951
 Sanne församling – en tidigare församling i Göteborgs stift i Munkedals kommun –2006
 Sanne kyrka – en kyrkobyggnad som tillhör Sörbygdens församling i Göteborgs stift
 Sanne distrikt – ett distrikt i Munkedals kommun och Västra Götalands län
Sanne, Bergs kommun - en småort i Bergs kommun

Se även
 Sanna